Jacob Young (acteur), acteur uit The Bold and the Beautiful;
Jacob Young (musicus), Noors gitarist.